Imagine kan syfta på:

 Imagine (musikalbum) – ett musikalbum av den engelske popsångaren John Lennon
 Imagine (sång) – en sång skriven av John Lennon
 Imagine: John Lennon (film) – en film från 1988
 Imagine: John Lennon (musikalbum) – filmmusik (soundtrack) av John Lennon från hans karriär i Beatles
 Imagine Software –  ett brittiskt utvecklingsföretag för dator- och TV-spel med bas i Liverpool

Se även
Imagine Peace Tower